Ženská čtyřhra Jiangxi Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže nančchangského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínský pár Liang Čchen a Lu Ťing-ťing, jehož členky nestartovaly společně. Liang nastoupila s Jie Čchiou-jü, aby v semifinále podlehly krajankám Ťiang Sin-jü a Tchang Čchien-chuej. Spoluhráčkou Luové se stala Jou Siao-ti, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Liangové s Jieovou.

Vítězem se stal čínský nenasazený pár teenagerek Ťiang Sin-jü a Tchang Čchien-chuej, který ve finále zdolal rusko-australské turnajové čtyřky Allu Kudrjavcevovou s Arinou Rodionovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. 18letá Ťiang i 16letá Tchang si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na prvním společně odehraném turnaji získaly premiérové kariérní trofeje.

Nasazení párů 
  Nao Hibinová /  Miju Katová (semifinále)
  Šúko Aojamová /  Čang Kchaj-čen (1. kolo)
  Makoto Ninomijová /  Kotomi Takahatová (čtvrtfinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Arina Rodionovová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Jiangxi Open
Tenis v Číně v roce 2017
WTA Tour 2017